Геннадий Матвеевич Табачный (1912 — 1971) — советский работник промышленности, слесарь Севастопольского морского завода, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 31 августа 1912 года.

С 1932 года и до конца своей жизни работал на Севморзаводе, много лет руководил бригадой. В годы Великой Отечественной войны вместе с заводом эвакуировался на кавказские базы флота, работал в Батуми.

Был членом КПСС, секретарем Балаклавского райкома КПУ, членом президиума районной ветеранской организации.

Умер 14 июля 1971 года, похоронен в Севастополе на кладбище Коммунаров.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (25 июля 1966)
 Орден Ленина (25.07.1966)
 Орден Трудового Красного Знамени (9.10.1952)
 Медаль «За боевые заслуги» (9.11.1944)
 Три медали «За трудовую доблесть» (9.03.1950, 2.10.1950, 12.12.1960)
 Медаль «За оборону Севастополя»
 другие медали
 Почётный гражданин Севастополя (25 октября 1967 года, за работу на Севморзаводе, активную общественную деятельность и особый вклад в развитие народного хозяйства).

Примечания

Ссылки 
 
 Список відомих похованих на кладовищі Комунарів 

Члены КПСС
Похороненные на кладбище Коммунаров